

Pessoas 
James Clerk Maxwell — físico e matemático escocês, que deu forma final à teoria moderna do eletromagnetismo (1831–1879)
Maxwell (músico) —  cantor norte-americano de R&B (n. 1973)
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade — futebolista brasileiro (n. 1981)

Geografia dos Estados Unidos 
Maxwell (Iowa) — vila
Maxwell (Nebraska) — vila
Maxwell (Novo México) — vila

Outros usos 
Maxwell (unidade) — unidade de fluxo magnético do sistema CGS
Maxwell Montes — maciço de montanhas de Vénus
Maxwell (telefilme) — britânico, de 2007, dirigido por Colin Barr

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos